A8, A-8 ou A08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Curtiss A-8 Shrike, un avion d'attaque au sol américain ;
 Fusée A8 développée par l'Allemagne nazie ;
 HMS A8, un sous-marin de la Royal Navy.

Histoire 
 A8, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis pied gauche sur sa pointe acclamant.

Informatique et télécommunication 
 Apple A8, un processeur conçu par Apple ;
 ARM Cortex-A8, un processeur d’Architecture ARM ;
 Samsung Galaxy A8, un smartphone sorti en 2015, puis en 2016. Un autre modèle sort également en 2018, toujours avec la même dénomination, parfois renommée « A8 (2018) ».

Médecine 
 Classe ATC A08, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Infections intestinales virales et autres spécifiées (A08) d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A8, une Formule 1  de l’écurie britannique Arrows.

Transport 
Automobile
 Audi A8, un modèle du constructeur allemand Audi.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Aviation/Aéronautique
  ;
 Liberia, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de passage à niveau sans barrière en France.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Références 

Abréviation
Code